Theobroma kan betrekking hebben op:

een plantengeslacht, zie Theobroma (geslacht)
een stad in de Braziliaanse deelstaat Rondônia, zie Theobroma (Rondônia)